Александр Медем:
 Медем, Александр Антонович (1877—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Медем, Александр Иванович (1803—1859) — российский дипломат.